Bowen ist eine Kleinstadt im Bundesstaat Queensland, Australien. Sie liegt ca. 200 km südlich von Townsville und rund 600 km südlich von Cairns und ist der Verwaltungssitz des lokalen Verwaltungsgebiets (LGA) Whitsunday Region. Bowen ist ein Anbaugebiet für Tomaten, Paprika, Kürbisse und Mangos. Zudem gibt es in der Stadt einige schöne Strände, wie beispielsweise die Horseshoe Bay. Bowen war einer der Drehorte für den Kinofilm Australia.

Durch seine Lage an der A1 ist Bowen gut zu erreichen.

Persönlichkeiten 
 William Burton (* 1941), Schwimmer

Einzelnachweise

Weblinks 

 Tourism Bowen (Visitor Information Centre) (englisch)

Ort in Queensland
Whitsunday Region